Самсонка — название населённых пунктов в России:

 Самсонка — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Самсонка — деревня в Нерехтском районе Костромской области.